Sprinzl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Sprinzl (1839–1898), österreichisch-deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Mathias Sprinzl (1941–2016), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer